Ulsrud (Oslo), een buurt in Oslo
Ulsrud (metrostation), een station van de metro van Oslo